Monte Pelato – montagna delle Alpi liguri
 Monte Pelato – altura delle Colline Livornesi
 Monte Pelato – montagna dei Monti Simbruini